Идах () — хутор в Галанчожском районе Чеченской республики. Входит в Моцкаройское сельское поселение.

География 
Хутор расположен на правом берегу реки Тонгхойарк, к северо-западу от районного центра Итум-Кали.

Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке — разв. Чохой.

История 
Аул Идах ликвидирован в 1944 году во время депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году чеченцам было запрещено селиться в данном районе.

Примечания

Ссылки 
 Развалины - Идахой(Razvaliny Idakhoy) - координаты, описание, топонимика (расшифровка), фото, карта

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне